Plaats in Indonesië
 Rabasan (Camplong), een plaats in het bestuurlijke gebied Sampang in de provincie Oost-Java
 Rabasan (Kedungdung), een plaats in het bestuurlijke gebied Sampang in de provincie Oost-Java